Il gruppo 800 delle Ferrovie dello Stato si componeva di due locomotive a vapore, molto diverse fra loro:
 l'unità 8001 (ex 5101 della Rete Mediterranea) era una piccola locotender a due assi;
 l'unità 8002 (ex 5103 della Rete Mediterranea) era una locomotiva a tender separato a due assi, ottenuta dalla trasformazione di un "Mastodonte dei Giovi".

Bibliografia 
 Giovanni Cornolò, Locomotive a vapore FS, Parma, Ermanno Albertelli, 1998, pp. 426-428. ISBN 88-85909-91-4

Voci correlate 
 Rotabili italiani

800 I